The Golf Bug – cortometraggio del 1922 diretto da James D. Davis (come James Davis)
The Golf Bug – cortometraggio del 1924 diretto da Herman C. Raymaker
The Golf Nut (The Golf Bug) – cortometraggio del 1927 diretto da Harry Edwards